Der Schwimmsport ist eine der ältesten olympischen Sportarten und ist eine der vier Sportarten, die bei allen Olympischen Spielen vertreten waren. Die Sportart setzt sich aus den fünf Disziplinen Schwimmen, Wasserball, Wasserspringen (auch Kunst- und Turmspringen genannt), Synchronschwimmen und Freiwasserschwimmen zusammen. Bei den Olympischen Spielen von 1908 wurde der Weltverband FINA gegründet.

Schwimmen/Freiwasserschwimmen 

Das Schwimmen ist seit Athen 1896 durchgängig im olympischen Programm. Darüber hinaus fanden bei den ersten Spielen von London die Wettkämpfe in einem dafür extra gebauten Schwimmbecken statt. Bis dahin wurde das Schwimmen im Meer, einem Fluss oder in einem See ausgetragen. Für die zweiten Spiele in London wurde das erste Hallenstadion für die Schwimmwettkämpfe gebaut. Bei den Spielen von 2008 wurde Freiwasserschwimmen ins olympische Programm aufgenommen.

Es gibt bei Olympischen Spielen in der Disziplin Schwimmen 32 Wettbewerbe – Männer 16 und Frauen 16. Im Freiwasserschwimmen gibt es jeweils einen Wettbewerb für Männer und Frauen.

Übersicht Wettbewerbe der Männer 
Bei den Spielen in Athen 1896 und Paris 1900 gab es Wettkämpfe im Mannschaftsschwimmen, Hindernisschwimmen, Matrosenschwimmen und Unterwasserschwimmen.

Übersicht Wettbewerbe der Frauen 
Beim Schwimmen durften Frauen das erste Mal in Stockholm 1912 an den Start gehen. Im Laufe der Zeit wurde das Programm der Frauen dem Programm der Männer angeglichen.

Übersicht der Mixed-Wettbewerbe 
In Tokio 2020 wird zum ersten Mal ein Mixed-Wettbewerb im Schwimmsport ausgetragen.

Medaillenspiegel (Nationenwertung) 
Hauptartikel: Liste der Olympiasieger im Schwimmen/Nationenwertungen

Wasserball 

Wasserball war das erste Mal Paris 1900 im olympischen Programm. Bei den darauffolgenden Spielen in St. Louis wurde die Wasserball-Variante "Soft Water Polo" als Demonstrationssport ausgetragen. Es nahmen nur US-amerikanische Klubs an dem Turnier teil. Das erste ordnungsgemäße olympische Turnier fand in London 1908 statt und Wasserball ist seitdem fester Bestandteil der Olympischen Spiele. Ab Sydney 2000 wird auch ein Frauenturnier durchgeführt.

Wettbewerbe

Medaillenspiegel (Nationenwertung)

Wasserspringen 

Die Turmspringer hatten 1904 in St. Louis ihre olympische Premiere. Bei den folgenden Spielen in London folgten die Kunstspringer. Die Frauen starten im Turmspringen seit Stockholm 1912 und im Kunstspringen seit Antwerpen 1920

Seit 1920 stehen die Wettbewerbe fest – je zwei in beiden Disziplinen.

Übersicht Wettbewerbe Männer

Übersicht Wettbewerbe Frauen

Medaillenspiegel (Nationenwertung) 
Hauptartikel: Liste der Olympiasieger im Wasserspringen#Nationenwertung

Synchronschwimmen 

Synchronschwimmen ist seit den Olympischen Spielen 1984 auf dem Programm der Olympischen Sommerspiele und ist neben der Rhythmischen Sportgymnastik ausschließlich Frauen vorbehalten.

Traditionell waren die Vereinigten Staaten, Kanada und Japan sehr stark im Synchronschwimmen und gewannen alle Wettbewerbe von 1984 bis 1996. Seither hat Russland die Sportart dominiert und konnte alle Wettbewerbe seit dem Jahr 2000 gewinnen.

Wettbewerbe

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Offizielle Webseite der FINA